456 км, 456-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 456 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 494834.
 456 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 244593.